Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl Španěl Nicolás Almagro, který ve čtvrtfinále podlehl argentinskému hráči Davidu Nalbandianovi.

Při své druhé účasti na turnaji okruhu ATP World Tour po několikaměsíční přestávce, získal titul nejvýše nasazený Rafael Nadal, který startoval na divokou kartu. Ve finále zdolal Davida Nalbandiana poměrem 6–2 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Rafael Nadal (vítěz)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (2. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Albert Ramos (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2013
ATP World Tour 2013